Esperó (hípica), instrument de metall situat a la part posterior d'una bota de muntar
 Esperó (nàutica), tipus de proa acabat en punta
 Esperó (cuina), estri de cuiner o pastisser
 Esperó (geografia), ramificació secundària d'una muntanya o serralada principal 

 Biologia:
 Esperó (anatomia), apèndix punxegut d'alguns animals
 Esperó (gènere), gènere amb el nom científic de Delphinium
 Esperó de cavaller Delphinium ajacis 
 Esperó (botànica), protuberància dels pètals o sèpals d'algunes flors
 Esperó de gall, varietat de raïm blanc autòctona de Galícia